Калисайя — боливийская фамилия.

 Калисайя, Поликарпио (исп. Policarpio Calizaya Huaca, 1962) — боливийский легкоатлет, выступавший в беге на длинные дистанции и марафоне.
 Калисайя, Соня (исп. Sonia Calizaya Huanca, 1976) — боливийская легкоатлетка, выступавшая в беге на длинные дистанции.

См. также